"Pintura e escritura do mundo flutuante" é um estudo sobre as artes japonesas no século XVII, especialmente atento ao trabalho de Hishikawa Moronobu e Ihara Saikaku. A autora debruça-se exaustivamente sobre os sistemas que governam e orientam a produção artística, seja ela escrita, pintura, gravura, cerâmica, tecelagem ou tingimento. Interessada em perseguir a constituição e desenvolvimento do conjunto de tópicas denominado mundo flutuante (ukiyo), Madalena Hashimoto retrocede aos primeiros períodos da arte japonesa a fim de verificar a permanência e a renovação dos modos de produção artística e a trajetória que redunda na obra do poeta e do pintor analisados.